Катарина Малеєва була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Патті Фендік виграла титул,  у фіналі перемігши Стефані Реге з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Лариса Савченко (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
  Патті Фендік (переможниця)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Стефані Реге (фінал)
  Іноуе Ецуко (1-ше коло)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Suntory Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Draw

1988